Mellby församling kan syfta på:

Mellby församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift
Norra Mellby församling – en tidigare församling i Lunds stift –2012
Mellby församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift –2006
Stora Mellby församling – en tidigare församling i Skara stift –2006
Södra Mellby församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002